Estados Unidos

 Saint Cloud (Flórida)
 St. Cloud (Minnesota)

França
 Saint-Cloud
 Saint-Cloud-en-Dunois
 La Celle-Saint-Cloud

Desambiguações de topônimos